Arrow Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Arrow Peak (Colorado)
 Arrow Peak (Kalifornien)
 Arrow Peak (Chouteau County, Montana)
 Arrow Peak (Park County, Montana)